Ма́лый Берёзный (, ) — село в Дубриничско-Малоберезнянской сельской общине Ужгородского района Закарпатской области Украины. Расположено недалеко от границы со Словакией. Вблизи села находится кордон Малый Березный — Убля на границе.

Омывают село две реки: Уж и Ублянка. В селе более 400 одно-, двух-и многоэтажных домов. Также есть начальная школа, детсад, дом культуры, библиотека, семейная амбулатория, отделение связи. Также в селе на горе Дилок возвышается Святониколаевский монастырь.

Уроженцами Малого Березного являются М. М. Ганич — доктор медицинских наук, профессор; П. П. Козак — кандидат физико-математических наук, Ю. В. Заяц — кандидат биологических наук, доктор филологических наук И. П. Мегела.

История 
Первое упоминание датируется 1427 годом.

В 1910 году население составляло 1006 жителей: 85 венгров, 116 немцев, 798 русин и 123 еврея. 79 жителей были католиками, 787 — грекокатоликами.

Литература 
 Petr Štěpanek. Podkarpatská Rus v letech 1919—1939. Náchod: Konting, 2008. 168s. ISBN 978-80-9033-082-5.
 Том Закарпатье, стр. 163—171 ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНЫЙ

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области
 Малый Берёзный на сайте Верховной рады Украины